La nuit est à nous, film français de Roger Lion, Carl Froelich et Henry Roussell sorti en 1930 ;
 La nuit est à nous, film français de Jean Stelli sorti en 1953.